Абдуллах, Абдулла, Абдаллах, Абдалла ( — раб Божий) — мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает «раб Божий». По написанию и значению имя близко с именем .

Абдуллах 
 Абдуллах ибн Аби аш-Шавариб — верховный кади аббасидского халифа аль-Мути Лиллаха.
 Абдуллах ибн Салам — сподвижник исламского пророка Мухаммеда, бывший иудейский священнослужитель в Йасрибе.
 Абдуллах (хан Золотой Орды) — хан Золотой Орды
 Абдуллах — булгарский правитель, см. Шилки
 Абдуллах ибн Микаил — булгарский правитель
 Абдуллах ибн Ясин — исламский религиозный деятель, основатель секты Альморавидов

Абдулла 
 Абдулла (казанский посол) — посол Казанского ханства в Москве в 1507 году
 Абдулла Ак-Кубеков (1533—1570) — астраханский царевич
 Абдулла Ахмет — литературный псевдоним татарского писателя Абдуллы Сафиевича Ахметова
 Абдулла-хан I — узбекский хан из династии Шейбанидов (1539—1540)
 Аббас Абдулла — азербайджанский поэт и переводчик
 Абдулла-хан II (1534—1598) — узбекский хан из династии Шейбанидов (с 1583 года)
 Абдулла, Абдулла (род. 1960) — афганский политический деятель, министр иностранных дел (2001—2006) Афганистана
 Абдуллах ибн Заид Аль Нахайян — министр иностранных дел ОАЭ с 2006 года
 Чёрный Абдулла — персонаж истерна «Белое солнце пустыни»

Абдаллах 
 Абдаллах ибн Аббас (619—686) — создатель исламской экзегетики, двоюродный брат исламского пророка Мухаммеда, основатель династии Аббасидов
 Абдаллах ибн Саба (VII век) — религиозно-политический деятель
 Абдаллах (эмир Кордовы) (ум. 912)— эмир Кордовы с 888 года
 Абдаллах Ансари (1006—1088) — персидский поэт-суфий
 Абу Мухаммад Абдаллах ибн аль-Кади (1153—1225) — визирь султанов Египта из династии Айюбидов аль-Адиля и аль-Камиля
 Абдаллах ибн аль-Саид (1843/1846 — 1899) — правитель независимого махдистского государства на территории современного Судана в 1885—1898 годах

Абдалла
 Абдалла I ибн аль-Хуссейн (1882—1951) — первый король Иордании (1946—1951) и родоначальник иорданской ветви династии Хашимитов
 Абдалла ас-Салляль (1917—1994) — президент Йеменской Арабской Республики с 1962 по 1967 годы, маршал
 Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд (1924—2015) — король Саудовской Аравии с 2005 по 2015 годы
 Абдалла II ибн аль-Хуссейн (род. 1962) — четвёртый король Иордании c 1999 года

Абдулло
 Абдулло Рахимбаев (1896—1938) — советский политический, партийный и государственный деятель
 Саид Абдулло Нури (1947—2006) — таджикский политический деятель, лидер Партии исламского возрождения Таджикистана (1993—2006)
 Абдулло Мурадов (род. 1956) — советский футболист и таджикский тренер
 Абдулло Тангриев (род. 1981) — известный узбекский дзюдоист и курашист

Абадила — пятеро авторитетных современников пророка Мухаммада:
 Абдуллах ибн Аббас (619—686) — создатель исламской экзегетики, двоюродный брат пророка Мухаммеда.
 Абдуллах ибн Умар (ум. 692) — известный сподвижник пророка Мухаммада, сын халифа Умара.
 Абдуллах ибн аз-Зубайр (624—692) — один из известных сподвижников пророка Мухаммеда.
 Абдуллах ибн Амр (612—684) — один из известных сподвижников пророка Мухаммада, мусульманский правовед (факих).
 Абдуллах ибн Масуд (ум. 650) — один из первых новообращённых мусульман, и один из ближайших сподвижников Мухаммеда.

Фамилия 
 Абдалла, Амир (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Абдалла, Кассим (род. 1987) — коморский футболист.
 Абдуллах, Фарах Зейнеп (род. 1989) — турецкая актриса.

Топонимы 
  — пролив в Персидском заливе.
 Баб Абдулла — деревня в Сирии.
 русские названия российских населённых пунктов применяется как Абдуллино, при этом на языке оригинала используется Абдулла.

См. также

Примечания